Bundestagswahlkreis 159 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Dresden I (seit 2013)
 Bundestagswahlkreis Sächsische Schweiz – Osterzgebirge (2009)
 Bundestagswahlkreis Sächsische Schweiz – Weißeritzkreis (2002 bis 2005), siehe Bundestagswahlkreis Sächsische Schweiz – Osterzgebirge
 Bundestagswahlkreis Kaiserslautern (1980 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Ludwigshafen (1965 bis 1976), siehe Bundestagswahlkreis Ludwigshafen/Frankenthal
 Bundestagswahlkreis Neustadt an der Weinstraße (1949 bis 1961)